Китчин:
 Китчин, Александра (1864—1925) — подруга («child-friend») Льюиса Кэрролла и его фотомодель.
 Китчин, Джозеф (1861—1932) — британский статистик.